Casciaro ist der Familienname folgender Personen:

 Kyle Casciaro (* 1987), gibraltarischer Fußballspieler
 Lee Casciaro (* 1981), gibraltarischer Fußballspieler
 Ryan Casciaro (* 1982), gibraltarischer Fußballspieler